Behaim ist der Familienname
 des Nürnberger Patriziergeschlechts Behaim von Schwarzbach auf Kirchensittenbach

sowie folgender Personen:
 Albert Behaim (um 1190/1195–wohl 1260), Kanoniker
 Anna Elisabeth Behaim (1685–1716), deutsche Dichterin geistlicher Lieder
 Hans Wilhelm Behaim (1570–1619), deutscher Kunstschreiner und Bildschnitzer
 Lorenz Beheim (auch: Behaim; * um 1457, † 1521), deutscher Humanist, Astrologe, Mediziner und Alchemist
 Lukas Friedrich Behaim (1587–1648), Nürnberger Handelsherr und Ratsherr
 Martin Behaim (1459–1507), deutscher Kartograf, Astronom und Kosmograph

Behaim bezeichnet außerdem:
 Behaim (Mondkrater), einen Mondkrater
 Martin Behaims Erdapfel
 Behaim Seamount, Tiefseeberg

Siehe auch: 
 Beheim
 Beham
 Böheim
 Böhm